A séd köznévként „patakot” jelent a magyar nyelvben.
Séd, Veszprém és Fejér megyében folyó patak

Séd utótagként, más patakok nevében 
Aszófői-séd
Csopaki-séd
Fekete-séd
Gecsei-séd
Kőröshegyi-séd
Lovasi-séd
Öreg-séd
Örvényesi-séd
Parásztai-séd
Szekszárdi-séd (szekszárdi Séd)
Szőlősi-séd
Tavi-séd
Vázsonyi-séd
Vörös János-séd
veszprémi Séd